Ländchen steht für:

 Ländchen (Havelland), ein Landschaftstyp in Brandenburg
 Ländchen (Hessen), ein historisches Territorium östlich von Wiesbaden

Als Diminutiv von Land (historisch) oder Landschaft ist Ländchen Namensbestandteil von kleineren Gebieten im deutschsprachigen oder ehemals deutschsprachigen Raum, darunter:

 Ascher Ländchen
 Bärner Ländchen
 Bitscher Ländchen
 Blaues Ländchen
 Bodenstädter Ländchen
 Breisiger Ländchen
 Drachenfelser Ländchen
 Homburger Ländchen
 Hultschiner Ländchen
 Körliner Ländchen
 Ländchen Bärwalde
 Ländchen Bellin
 Ländchen Friesack
 Ländchen Glien
 Ländchen Schollene
 Lanziger Ländchen
 Mückenberger Ländchen
 Nells Ländchen
 Pleiser Ländchen
 Reener Ländchen
 Reichthaler Ländchen
 Schönbacher Ländchen
 Straubinger Ländchen
 Wachtberger Ländchen
 Windecker Ländchen
 Ziegenhierdsches Ländchen